Шерстенников — русская фамилия; имеет женскую форму Шерстенникова.

 Шерстенников, Даниил Константинович (в монашестве Даниил; 1871—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Охотский, викарий Камчатской епархии.
 Шерстенников, Лев Николаевич (род. 1938) — известный советский фотограф, фотожурналист.
 Шерстенников, Павел Александрович (в монашестве Палладий; 1896—1976) — епископ Русской православной церкви, митрополит Орловский и Брянский.